Siddhartha Gautama - O Buda
Sidarta (romance) - Livro de Hermann Hesse
Sidarta Ribeiro - Neurocientista brasileiro

Desambiguação